Contea di Ellisè la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Ellis – contea del Kansas
 Contea di Ellis – contea dell'Oklahoma
 Contea di Ellis – contea del Texas